Чемпионат Белоруссии по баскетболу 2011/2012 — 20-й чемпионат Республики Беларусь по баскетболу в Высшей лиге.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по баскетболу в сезоне 2011/2012 участвовало 7 команд из 5 городов.

Турнирная таблица

Регулярный чемпионат

2-й этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

1/4 финала 
 Гродно-93 (Гродно) vs. ГОЦОР-Сож (Гомель) 2-0

|}
 Рубон (Витебск) vs. БГУИР (Минск) 2-1

|}
 Минск-2006 (2) (Минск) vs. СБК Осиповичи (Осиповичи) 2-1

|}

1/2 финала за 5-7 места 
11 мая 2012 года, Минск, Спортзал БГУИР

|}

1/2 финала за 1-4 места 
12 мая 2012 года, Минск, Зал БК «Минск-2006»

|}

Матч за 5 место 
13 мая 2012 года, Осиповичи, Спортзал ОЗАА

|}

Матч за 3 место 
13 мая 2012 года, Минск, Зал БК «Минск-2006»

|}

Финал 

Составы

Итоговое положение команд

Символическая сборная

Матч звёзд 

Примечания: В 1 и 3 четвертях играли женские составы, а во 2 и 4 — мужчины.

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Белоруссии по баскетболу 2011/2012 на «Eurobasket.com»

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Чемпионат Белоруссии по баскетболу